Dihloropropan se može odnositi na:

 1,1-Dihloropropan
 1,2-Dihloropropan
 1,3-Dihloropropan
 2,2-Dihloropropan